Кримминс, Кримиинз () — английская фамилия.

Известные носители 
 Кримминс, Гарри (1893—1960) — американский философ, теолог, педагог и католический священник, президент Сент-Луисского университета (1936—1942).
  (1919—2007) — американский дипломат, посол США в Доминиканской Республике (1966—1969) и Бразилии (1973—1978).
  (род. 1974) — ирландский хёрлер, финалист Чемпионата Ирландии в составе команды графства Голуэй (2001).
 Кримминс, Мэт — австралийский автогонщик, бронзовый медалист Чемпионата Австралия по гонкам на современных кузовах на грунтовой трассе (2011).
  (1948—1976) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Хоторн» (1971).